O termo DFS pode referir-se a:

Busca em profundidade (da sigla em inglês: depth-first search)
Sistema de arquivos distribuídos/ficheiros distribuído (da sigla em inglês: distributed file system)
 Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug, fabricante de planadores alemã

Desambiguações de siglas